Waiʻanae ist die Bezeichnung für:
 Waiʻanae (Hawaii), eine Ortschaft auf Hawaii
 Waiʻanae Range, eine Gebirgskette auf Hawaii
 Waiʻanae Stream, ein Fluss auf Hawaii